Вита́лий Ивано́в:
 Иванов, Виталий Александрович (1929—2021) — советский и российский машиностроитель, профессор МАТИ.
 Иванов, Виталий Александрович (1946—2019) — советский, украинский и российский океанолог, академик НАН Украины и РАН.
 Иванов, Виталий Андреевич (1923—2008) — подполковник авиации, Герой Советского Союза (1945).
 Иванов, Виталий Борисович (род. 1960) — российский журналист, фотограф.
 Иванов, Виталий Васильевич (род. 1998) — российский лыжник.
 Иванов, Виталий Владимирович (род. 1976) — российский гандболист, призёр Олимпиады.
 Иванов, Виталий Вячеславович (род. 1977) — российский правовед, политолог, публицист.
 Иванов, Виталий Николаевич (род. 1941) — советский и российский режиссёр, театральный педагог.
 Иванов, Виталий Павлович (род. 1935) — советский военачальник, адмирал.
 Иванов, Виталий Петрович (1925—2016) — советский военный, полковник.
 Иванов, Виталий Петрович (род. 1952) — российский историк и этнограф, министр культуры и по делам национальностей Чувашской Республики (1993—1996).